Тіссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний захід від Діжона, 26 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тіссе на сайті французького Національного інституту географії
 Тіссе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тіссе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тіссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіссе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна